Всеобщие выборы в Гватемале прошли 12 ноября 1995 года (парламентские и 1-й тур президентских) и 7 января 1996 года (2-й тур президентских). На президентских выборах победу одержал Альваро Арсу Иригойен от Партии национального авангарда, которая также одержала победу на парламентских выборах, получив 43 из 80 мест Конгресса.

Явка на выборах составила 46,8% в 1-м туре и 36,9% во 2-м туре.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания

Литература 
 Villagrán Kramer, Francisco. Biografía política de Guatemala: años de guerra y años de paz. FLACSO-Guatemala, 2004.
 Political handbook of the world 1978. New York, 1979.

Гватемала
Гватемала
Выборы в Гватемале
1995 год в Гватемале
1996 год в Гватемале
Ноябрь 1995 года
Январь 1996 года